

Patronymes 
Sloutski (masculin ; ) ou Sloutskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Abram Sloutski (1898-1938), chef du service de renseignement soviétique, membre du NKVD
 Boris Sloutski (1919-1986), poète russe
 Evgueni Sloutski (1880-1948), économiste et statisticien russe
 Irina Sloutskaïa (1979-), patineuse artistique russe
 Leonid Sloutski (1968-), homme politique russe
 Leonid Sloutski (1971-), footballeur et entraîneur russe

Patronyme russe